Новинская — топоним и фамилия:

Топоним 
 Новинская — упразднённая деревня на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
 Новинская — исчезнувшее село на территории Пудожского района Республики Карелия.

Фамилия 
 Новинская, Вера Петровна (1900—1982) — советская украинская актриса.

См. также 
 Новинская волость
 Новинская слобода
 Новинская хвоя
 Новинский